Зимовий сон — період сповільнення життєвих процесів та метаболізму у тварин взимку.
 Зимовий сон (фільм) — російськомовний український мелодраматичний фільм 2010 року.
 2307: Зимовий сон — американський науково-фантастичний фільм 2016 року.